Таби́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Табидзе, Галактион Васильевич (1892—1959) — грузинский советский поэт.
 Табидзе, Джемал (род. 1996) — грузинский футболист.
 Табидзе, Тициан Юстинович (1895—1937) — грузинский советский поэт и прозаик, переводчик.